Alert steht für:

 digitaler Informationsdienst, siehe Alert-Dienst
 Dive Alert, Computerspiel (1999)
 Archi Alert (* 1965), deutscher Rockmusiker

Geografische Objekte:
 Naturschutzgebiet Alert in Meschede, Nordrhein-Westfalen

in oder bei Südgeorgien:
 Alert Channel, Meerenge
 Alert Cove, Bucht
 Alert Point, Landspitze
 Alert Rock, Riff

Orte:
 Alert (Nunavut), Militärstützpunkt auf Ellesmere Island, Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Alert (Florida), im Polk County – nicht mehr existent
 Alert (Indiana), im Decatur County
 Alert (North Carolina), im Franklin County
 Alert (Ohio), im Butler County

Schiffe:
 HMS Alert, mehrere Kriegsschiffe
 Alert (Schiff, 1918), ein Kabelleger
 Alert (Schiff, 2006), ein Mehrzweckschiff

Siehe auch:
 Ahlert
 Alerte
 Allert